Friedrich Nebelthau ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Nebelthau (Politiker, 1806) (1806–1875), deutscher Jurist und Politiker, Oberbürgermeister von Kassel
 Friedrich Nebelthau (Politiker, 1863) (1863–1947), deutscher Politiker (DDP), Bremer Senator